Vanderstuyft ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Vanderstuyft (1883–1956), belgischer Radsportler, Bruder von Léon
 Léon Vanderstuyft (1890–1964), belgischer Radsportler, Bruder von Arthur